У́лица Гу́сева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Виктора Гусева — улица в Москве.
 Улица Гусева — улица в Кронштадте.
 Улица Гусева — улица в Липецке.
 Улица Гусева — улица в Оренбурге.
 Улица Гусева — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Гусева — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Гусева — улица в Донецке.
 Улица Гусева — улица в Кривом Роге.

См. также 
 Гусева улица (Санкт-Петербург)